Peter Jackson kan henvise til:

 Peter Jackson (bokser) (1861-1901), en australsk sværvægtsbokser født i Dansk Vestindien
 Peter H. Jackson (1912-1983), en britisk roer
 Peter Jackson (født 1961), en new zealandsk filminstruktør